Portal je pojam u arhitekturi koji označava glavni ili naglašeni ulaz na pročelju zgrade, iz koga su nastali drugi pojmovi:

 Crnogorski internetski portali, popis internetskih portala u Crnoj gori
 El Portal (Kalifornija), naseljeno mjesto u Kaliforniji
 Hrvatski internetski portali, popis internetskih portala u Hrvatskoj
 Portal hrvatske rječničke baštine, projekt Filozofskog fakulteta Zagrebačkog sveučilišta
 Portal otvorenih podataka EU-a, pristupna točka podatcima Europske unije
 Portal znanja Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, projekt LZMK-a
 Radovanov portal, portal katedrale sv. Lovre u Trogiru
 Web portal ili internetski portal, pristup podatcima na internetu
 U znanstvenoj fantastici, umjetna (uređaj) ili prirodna vrata koja predstavljaju poprijeki put u drugu dimenziju (npr. usporedni svijet), drugi kraj svemira ili prostora.

Na Wikipediji:
 Portali, portali na Wikipediji
 Popis portala, popis portala